Premier League Malti 2014/2015 (ze względów sponsorskich zwana jako BOV Premier League) – była 100. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Malcie. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 16 sierpnia 2014 do 9 maja 2015 rozegrały 33 kolejki meczów. 
Obrońcą tytułu była drużyna Valletta.
Mistrzostwo po raz jedenasty w historii zdobyła drużyna Hibernians.

Drużyny

Format rozgrywek 
Rozgrywki składały się z dwóch faz. W pierwszej drużyny grały ze sobą dwukrotnie, raz u siebie i raz na wyjeździe. W drugiej fazie punkty zdobyte zostały podzielone z zaokrągleniem w górę. Drużyny rozegrały dodatkową rundę.

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraż o Maltese Premier League 
Mosta wygrała finał baraży z Gżira United o miejsce w Maltese Premier League na sezon 2015/2016 rozegrany między dwoma drużynami Maltese First Division i jedną z Maltese Premier League.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Malcie
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 na Malcie
2015 na Malcie